Переднеспинка или пронотум — верхнее полукольцо (тергит) первого сегмента груди насекомых.

Строение 

Спереди от переднеспинки находится голова, сзади — среднеспинка, к которой прикрепляется передняя пара крыльев. По бокам она переходит в плейриты.
По своей форме, окраске, размерам и характеру поверхности переднеспинка может быть чрезвычайно разнообразной.  
Показатели прочности и толщины переднеспинки, как правило, такие же, как и у других частей внешнего скелета насекомого. Однако, у некоторых видов она выглядит более массивной и утолщённой за счёт наличия выростов, неровного рельефа или других особенностей, зрительно увеличивающих переднеспинку в объёме. Особенно хорошо это заметно у жуков.

Функции 
У большинства насекомых переднеспинка — это единственный склерит груди, который не несёт на себе ни конечностей, ни крыльев (за исключением двукрылых и другие немногочисленные семейства с одной парой крыльев, а также первичнобескрылые). Переднеспинке принадлежит важная роль в формировании наружного скелета тела и защиты жизненно важных органов. Также некоторые виды насекомых используют другие придатки переднеспинки. Например, у медоносной пчелы она обильно покрыта волосками, на которых прилипает пыльца, а многие виды жуков из подсемейства дупляки имеют на ней разнообразные по размерам и форме выросты-«рога», используемые в драках с сородичами за источники пищи и самок

В зависимости от соотношения длины и ширины, переднеспинка может быть поперечной (преобладает ширина над длиной) и продольной (длина преобладает над шириной). К примеру у палочников она очень длинная. Тропические представители этого отряда из рода Vetilla достигают длины до 20 см, при этом треть длины тела приходится именно на переднеспинку и переднегрудку

Из добавочных элементов на переднеспинке могут быть:
 волоски;
 отростки: удлинённые передние и задние углы переднеспинки;
 выступы: щитки, рёбра, бугры, рога, зубцы, шипы, «зёрнышки»;
 края: вогнутые, приподнятые, окаймлённые;
 углубления: пунктировка, борозды, добавочные швы, насечки, продольные или поперечные кили;
 органы свечения (у жуков-щелкунов рода  есть два небольших световых органа, которые находятся на верхней стороне переднеспинки).

Примечания 

Анатомия насекомых